Craigsville (Virginie)
 Craigsville (Virginie-Occidentale)

Homonymie de localités aux États-Unis